Sakoko steht für:

 Sakoko (Fabelwesen), ein mythisches Tier auf der Insel Timor
 eine Aldeia (Weiler) im osttimoresischen Suco Ponilala, siehe Ponilala

Sakoko ist der Name von:
 Ilídio Ximenes da Costa (Kampfname)

Siehe auch:
 Sakoku